Myrrha est la mère d'Adonis dans la mythologie grecque. Son nom peut aussi désigner :
 Myrrha, une tragédie de Vittorio Alfieri (1784-1786) ;
 Myrrha, un personnage de la tragédie Sardanapale, de Lord Byron, et partant l'héroïne éponyme de plusieurs cantates ;
 (381) Myrrha, un astéroïde ;
 Myrrha, un genre d'insectes de la famille des coccinellidés ;
 MYRRHA, un réacteur nucléaire piloté par accélérateur de génération IV, développé au SCK•CEN à Mol en Belgique ;
 Myrrha Lot-Borodine, une médiéviste française  (1882-1957).
 mont Myrrha, relief de la commune de Falaise (Calvados).